Волендам:

 Волендам — деревня в северной части Нидерландов, входит в состав муниципалитета Эдам-Волендам.
 Волендам — футбольный клуб из деревни Волендам, Нидерланды.